W Polsce
 Izbiska – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Teresin 
 Izbiska – wieś w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Wadowice Górne 
 Izbiska – wieś w woj. pomorskim, w pow. nowodworskim, w gminie Stegna 
 Izbiska – wieś w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Miedźno
 Izbiska – osada w woj. wielkopolskim, w pow. leszczyńskim, w gminie Rydzyna

 Izbiska – gromada